La Route nationale 54 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 54 en Belgique
 Route nationale 54 en Estonie
 Route nationale 54 en France métropolitaine
 Route nationale I/54 en Slovaquie

Voir aussi